ITC est un sigle qui fait notamment référence aux entités suivantes :
 ITC Limited (où ITC signifie Imperial Tobacco Company), un groupe indien polyvalent dont le siège social se trouve à Calcutta, premier producteur de cigarettes en Inde ;
 Incorporated Television Company, connu pour avoir produit Le Muppet Show ;
 International Typeface Corporation, qui a donné son nom à de nombreuses polices dont ITC Avant Garde ;
 International Trade Centre (en français, Centre du commerce international), à Genève ;
 , l'organisme de réglementation de la télévision du Royaume-Uni de 1991 à 2003 ;
 Institut de technologie du Cambodge, à Phnom Penh, au Cambodge ;
 , aux Pays-Bas, devenu ensuite International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, et désormais une faculté sui generis de l'Université de Twente ;
 isothiocyanate ;
 Isothermal titration calorimetry (en français, titration calorimétrique isotherme),  une technique utilisée pour déterminer les paramètres thermodynamiques des interactions moléculaire en solution.
 Ici tout commence